William Forsythe (danser) (1949), een Amerikaans danser en choreograaf
 William Forsythe (acteur) (1955), een Amerikaans acteur